Medaljfördelning vid olympiska vinterspelen 1972 i Sapporo.
<onlyinclude>

Källor 

Se även Olympiska vinterspelen 1972

1972
Olympiska vinterspelen 1972